Нижегородская область может означать:
 Нижегородская область — субъект Российской Федерации (с 1936 до 1990 года — Горьковская область в РСФСР).
 Нижегородская область — административно-территориальная единица РСФСР, существовавшая в первой половине 1929 года.

См. также 
 Нижегородский край